Le Canary Wharf Squash Classic 2007 est l'édition 2007 du Canary Wharf Squash Classic qui se déroule au quartier Canary Wharf de Londres du 17 au 23 mars 2007. 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 têtes de série, 4 joueurs qualifiés et un joueur invité Bradley Ball. 

En finale, James Willstrop s'impose face à John White et remporte le  titre de sa carrière.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canary Wharf Squash Classic

Liens externes 

Canary Wharf Squash Classic
Sport à Londres en 2007
Sport en mars 2007
Squash en 2007